Гран-прі Мексики 2017 (офіційно Formula 1 Gran Premio de México 2017) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 29 жовтня  на Автодромі імені братів Родрігес в столиці Мексики Мехіко. Це вісімнадцятий етап чемпіонату світу, дев'ятнадцяте Гран-прі Мексики і вісімнадцяте в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Класифікація

Примітки 
 – Данієль Ріккардо отримав штраф в 20 позицій за заміну елементів двигуна.
 – Брендон Гартлі отримав штраф в 20 позицій за заміну елементів двигуна.
 – Фернандо Алонсо отримав штраф в 20 позицій за заміну елементів двигуна.
 – Стоффель Вандорн отримав штраф в 35 позицій за заміну елементів двигуна.
 – П'єр Гаслі не зміг показати час в межах 107% від кращого часу в Q1. Проте стюарди дозволили йому взяти участь у перегонах. Також він отримав штраф в двадцять позицій за заміну елементів двигуна.

Перегони

Примітки

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Мексики
Звіти про Гран-прі сезону 2017 Формули-1
Жовтень 2017
2017 у Мексиці